DGFI steht für:
 Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut, deutsches Forschungsinstitut
 Directorate General of Forces Intelligence, militärischer Nachrichtendienst der Streitkräfte Bangladeschs

DGfI steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Immunologie, deutsche wissenschaftliche Fachgesellschaft

Abkürzung